Gustaaf Henri Gelder (Batavia, 8 juli 1919 - Den Haag, 21 januari 1944) was een Nederlands verzetsstrijder tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Gelder was student te Leiden. Hij pleegde zelfmoord bij een Duitse inval in Den Haag op 21 januari 1944.

Bij Koninklijk Besluit nummer 17 van 7 mei 1946 werd hem postuum het Verzetskruis toegekend.

Nederlands verzetsstrijder omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog